Aretino ist der Name folgender Personen:

 Paolo Aretino (1508–1584), Komponist der Renaissance
 Pietro Aretino (1492–1556), italienischer Schriftsteller und Dichter der Renaissance
 Spinello Aretino (* um 1346; † 1410; eigentlich Spinello di Luca Spinelli), italienischer Maler
 Leonardo Bruni (* um 1369, † 1444; nach seiner Heimatstadt auch Aretino), italienischer Humanist und Staatskanzler von Florenz

Siehe auch:
 Aretinus
 Der Tod des Dichters Pietro Aretino, Gemälde des deutschen Malers Anselm Feuerbach
 Aretino Records, Unternehmen aus den Vereinigten Staaten der akustischen Jahre der Musikindustrie